Центральная школа московских вожатых - специальное образовательное пространство, в котором реализуется профессиональная подготовка организаторов детского отдыха всех уровней. Школа создана на базе ГАУК "Мосгортур".

История 

Центральная школа московских вожатых была создана в 2014 году на базе МОСГОРТУРа по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина как один из этапов реализации концепции "полезного отдыха". 

В 2015 году в программу обучения Центральной школы московских вожатых была включена обязательная практика. Одним из первых проектов прохождения практики для будущих вожатых стали "Продленки Мосгортура" - бесплатные творческие занятия с детьми в библиотеках города Москвы. Слушатели школы помогают школьникам с домашними заданиями, а также проводят творческие мастер-классы, командные игры и различные соревнования. 

Также с 2016 года слушатели Школы могут получить навыки работа с детьми на проектах "Все на лёд" (бесплатные занятия и игры на катке) и "Мастерские полезных каникул" (бесплатные творческие мастер-классы и активные игры на открытом воздухе в теплое время года). 

С 2015 года все слушатели Центральной школы московских вожатых получили возможность принимать участие в проекте "Вожаторий". Это специальные мастер-классы и лекции от известных личностей (режиссёров, писателей и других представителей творческих профессий), а также практические занятия, на которых моделируются ситуации, которые могут возникнуть во время смены.

Обучение 
Обучение будущих вожатых состоит из трех этапов:

 Вожатым преподают основы и особенности работы в лагере, обучают нормативно-правовой базе, игротехнике, конфликтологии, а также основам психологии, педагогики и другим дисциплинам.
 Программная специализация  - обязательный курс, в рамках которого вожатых готовят для реализации определённой тематической программы смены. В рамках данного курса вожатые получают знания и навыки по определенным темам, связанным с профилем смены.
 Профильная специализация - программа по желанию, предназначенная для повышения квалификации и специализации вожатых по направлениям, например, инклюзивные смены, работа с подростками девиантного поведения, правила оказания первой медицинской помощи и прочим.

Обучение длится 2 месяца и проходит в очно-заочном или дистанционном формате. Занятия по очно-заочной форме организованы таким образом, что слушатели осваивают теоретическую часть и выполняют домашние задания с помощью системы дистанционного обучения, а практические навыки получают на очных занятиях с преподавателями. Дистанционная форма не предполагает взаимодействия слушателей и преподавателей офлайн, практические занятия проходят в формате вебинаров. В конце обучения слушатели сдают квалификационный экзамен. 

Также Центральная школа московских вожатых готовит для работы в детских оздоровительных лагерях старших вожатых, руководителей смен и руководителей программ.

В 2020 году МОСГОРТУР запустил дополнительную профессиональную программу – программа повышения квалификации: "Основы игропрактики", а в 2021 году – практический курс “Скетчинг. Техника быстрых зарисовок”.

После прохождения курса в зависимости от программы подготовки слушатели Школы могут получить свидетельство о присвоении квалификации “Вожатый” установленного образца, сертификат о прохождении обучения или удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Награды 

 В 2017 году методические разработки Центральной школы заняли первое место в номинации «Лучшая разработка по подготовке вожатых» Всероссийского Интернет-конкурса эффективных технологий вожатых «Первый вожатый»
 В 2018 году основная программа профессионального обучения Программа профессиональной подготовки по должности служащего 20434 «Вожатый» заняла первое место в номинации «Лучшая программа подготовки вожатых, реализующаяся на базе государственного учреждения» Всероссийского конкурса курсов подготовки вожатых «Будь вожатым»
 В 2018 году рабочая тетрадь вожатого Центральной школы стала победителем II-й степени в номинации Лучший методический материал организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 по подготовке кадров (вожатско-педагогического состава)» Пятого Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
В 2020 году книга МОСГОРТУРа “Инклюзия в детском отдыхе” была отмечена дипломом I степени в номинации “Лучшие методические материалы по подготовке вожатско-педагогического состава” на VIII Всероссийском открытом конкурсе программ и методических материалов, реализованных в 2020 году

Примечания 

Средние специальные учебные заведения Москвы